Гаджибабабеков () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Гаджибабабеков, Гусейнага Султан оглы (1898—1972) — азербайджанский советский певец (лирический тенор), Народный артист Азербайджанской ССР.
 Гаджибабабеков, Касым-бек (1811—1874) — азербайджанский архитектор XIX века.